Зино́вий Миха́йлович Кане́вский (15 сентября , Москва, СССР — 15 марта , Москва, Россия) — советский и российский полярный исследователь, географ, гляциолог, писатель. Почётный полярник, Лауреат Всесоюзного конкурса на лучшее произведение научно-популярной литературы (1973), член Союза писателей СССР (1979).

Биография 
В 1955 году окончил географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

В ходе зимовки на Новой Земле в 1959 году попал в ураган (бора). В результате обморожения лишился обеих рук от локтей и пальцев на ногах.

Автор научно-популярных и научно-художественных книг об исследованиях Арктики и Антарктики, в том числе «Между двух океанов» (1969), «Разгаданный полюс», «Льды и судьбы» (обе — 1973), «Цена прогноза» (1976), «Директор Арктики» (1977), «Бороться и искать!» (1979), «Вся жизнь — экспедиция» (1982), «Всем ветрам назло!» (1983), «Это было в полярных широтах» (1985), «Загадки и трагедии Арктики» (1991), посмертно опубликованной автобиографической повести «Жить для возвращения» (2001). Публиковал статьи, очерки, рецензии в журналах «Знание — сила» (был многолетним сотрудником редакции), «Земля и Вселенная», «Природа» и других периодических изданиях.

Похоронен на московском Новом Донском кладбище.
Юрий Чайковский посвятил памяти Зиновия Каневского свою книгу «Мысы Ледовитого напоминают».

Примечания

Библиография

Книги 
1969
 

1973
 
 

1976
 

1977
 

1979
 

1982
 

1983
 

1985
 

1991
 
 

2001

Статьи, очерки, репортажи, рецензии 
1968
 

1969
 
 

1970
 
 
 
 
 

1971
 
 
 

1972
 
 
 

1973
 

1974
 
 

1975
 
 
 

1976
 
 
 
 
 
 

1977
 
 
 

1978
 
 
 

1980
 

1981
 
 
 

1982
 
 

1985
 

1986
 
 

1987
 

1988
 

1989
 
 

1990
 

1991
 

1992
 
 

1993
 

1994
 
 

1996
 

2013

О Зиновии Каневском

Ссылки 
 
 

Русские писатели XX века
Исследователи Арктики
Полярники
Выпускники географического факультета МГУ
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Донском кладбище
Инвалиды